Василий Алексеевич Порфирьев (31 декабря 1906 года, г. Тюмень — 1986, г. Ишим) — Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике (Ишим, ДЮСШ). Почетный гражданин города Ишима, судья республиканской категории. Директор детской спортивной школы.

Биография 
Родился в городе Тюмени. После профтехучилища работал помощником слесаря на заводе «Победа». Далее комсомол командировал его в Свердловск на курсы инструкторов физкультуры. После службы в рядах Красной Армии, с 1925 года Василий Алексеевич Порфирьев посвятил себя педагогической деятельности в городе Ишиме.

Совсем мальчишкой, учеником начальной школы в Тюмени, он был поражён эффектными выступлениями гимнастов и акробатов на цирковой арене. В подростковый период внимательно следил за комбинациями, что выполняли спортсмены гимнастического общества «Сокол», и стремился повторить всё увиденное перед товарищами. Заветному желанию заниматься спортом не смогло помешать ничто, даже последствия серьёзного простудного заболевания.

В молодости он был перспективным гимнастом и лыжником.

Курсантом объединённой Татаро-Башкирской военной школы Порфирьев участвовал в трёхдневном лыжном переходе Казань — Ульяновск. После него заболел; в результате — скованность позвоночника. Курс реабилитации проходил в Москве в одной клинике с Николаем Островским. Из воспоминаний Василия Алексеевича Порфирьева:

Это слово Василий Порфирьев сдержал, более тридцати лет возглавляя своё детище — Ишимскую детскую спортивную школу. Был активным сторонником здорового образа жизни. Сам готовил длительные лыжные переходы и принимал в них участие.

Начав в 1930 годах работать преподавателем физкультуры в 31-й школе станции Ишим, уже через четыре года он смог подготовить команду гимнастов, ставших победителями на областном гимнастическом празднике. В 1940 году в залинейной части города открылась новая школа № 113. По распоряжению отдела школ Омской железной дороги Василий Алексеевич был переведён работать учителем физкультуры сюда. А с началом Великой Отечественной войны по собственной инициативе принял на себя должность руководителя военной подготовки.

13 сентября 1942 года В. А. Порфирьев был утверждён в должности директора детской спортивной школы станции Ишим. Спортивная школа занимала небольшое помещение с низким потолком на втором этаже 113-й школы, оборудованное под спортивный зал.

В мартовском номере «Комсомольской правды» за 1944 год — уже через несколько месяцев после открытия спортивной школы — было написано о тренере-учителе В. А. Порфирьеве и его учениках. Журналист Михаил Бударин так объяснял появление публикации:

Весь материал о спортивной школе Порфирьева журналист озаглавил «Школа мужества», а завершалась публикация призывом:

Среди порфирьевцев много фронтовиков, прошедших под руководством Василия Алексеевича и курс начальной военной подготовки, который он вёл с сентября 1941 года. Среди самых громких имён в этом списке значатся Герой Советского Союза Иван Горчаков и Герой Социалистического Труда Василий Бахилов.

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Станислава Рыдзевского:

Во время войны под его началом стали заниматься два ишимских паренька — Боря Шахлин и Коля Аникин. Борис Шахлин впоследствии прославил страну в спортивной гимнастике, завоевав на Олимпийских играх 7 золотых медалей. А Николай Аникин преуспел в лыжном спорте, став олимпийским чемпионом в эстафете. И хотя наставник из-за болезни не мог показать даже простейших упражнений на каком-либо гимнастическом снаряде, но умел так растолковать, что ученики понимали его с полуслова.

В 1950 годах в распоряжении школы появился уже большой спортивный зал с раздевалками и комнатой для тренеров. Вместе с Василием Алексеевичем ребят тренировали его воспитанники В. А. Морев, И. А. Геложина, Г. А. Аксёнов. Перед входом в спортивный зал висели портреты выпускников, которые навсегда связали свою жизнь со спортом. Среди них было много фотографий тех, кто в 1946—1948 гг. побеждали на Всесоюзной спартакиаде школ железнодорожного транспорта: Е. Резунов, Н. Иванова, Т. Анненко, Б. Ланской, В. Косинцев, Ф. Иванова, Н. Гуменюк, Н. Филиппов, Л. Артюхова, В. Соловьева и другие.

По воспоминаниям воспитанников Василия Алексеевича, он учил вдумчиво относиться к делу. Каждый из них до сих пор помнит напутственные слова Учителя:

Из книги заслуженного мастера спорта по спортивной гимнастике Бориса Шахлина «Путь к пьедесталу»:

Школу № 113 (ныне МАОУ СОШ № 4 г. Ишима) в 40-70-е годы прошлого столетия вполне можно было бы назвать «школой Олимпийского резерва». Здесь была открыта первая в городе детская спортивная школа, организовал и руководил которой без малого 38 лет Василий Алексеевич Порфирьев — Учитель, сумевший привить любовь к спорту не одному поколению ишимских мальчишек и девчонок.

В послевоенные годы многие «порфирьевцы», окончив техникумы и институты физической культуры, продолжили дело Учителя: мастер спорта СССР, чемпионка СССР по гимнастике Вера Соловьева; председатель Архангельского областного совета по физкультуре и спорту Лев Фильчагин; начальник отдела физической подготовки и организационно-массовой работы Алтайского краевого совета ФСО «Динамо» Игорь Иванов.

Секцию спортивной гимнастики в школе № 31 возглавляет Лидия Быкова, ею создан и процветает ныне спортивный клуб «Ласточка», где по-порфирьевски воспитывают и взращивают юных гимнасток. Показательные выступления спортсменов на городских мероприятиях — настоящий праздник. В судейском деле ей помогают многие воспитанники той легендарной школы Порфирьева во главе с Маргаритой Бердинских, его дочерью.

Василий Алексеевич со своей супругой, Валентиной Леонидовной, вырастили в любви и согласии детей: Маргариту, Александра, Галину. Помогли поставить на ноги пятерых внуков, приобщив и их к спорту. Педагогическая чета Порфирьевых прожила душа в душу пятьдесят два года.

Имя этого человека увековечено. Имя Василия Порфирьева ишимцы увековечили на мемориальной доске школы, где он трудился. Десять лет на здании школы № 4, в которой ранее находилась гремевшая достижениями на всю железную дорогу детская спортивная школа Порфирьева, красуется мемориальная доска. Одна из улиц города названа в честь Василия Алексеевича.

Награды и звания 
 Кавалер орденов «Трудового Красного Знамени» (1957) и «Знак Почета» (1954)
 «Заслуженный мастер спорта СССР» присвоено в 1946 году
 «Заслуженный тренер СССР» по спортивной гимнастике присвоено в 1980 году
 Почетный гражданин города Ишима (1981)
 Ударник сталинского призыва
 Почётный железнодорожник
 Отличник народного просвещения РСФСР

Примечания

Ссылки 
 ПОРФИРЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 Школа чемпионов 
 Порфирьев Василий Алексеевич 
 В Ишиме состоялся вечер памяти, посвященный Василию Порфирьеву 
 «РАБОТАТЬ НА ПОЛЬЗУ РОДИНЕ…» 
 Память истории на улицах Ишима 
 Почетные граждане города Ишима

Судьи по спортивной гимнастике СССР